Старият чинар е вековно дърво и може да се отнася за:
 
 Старият чинар (Смолян), посаден ок. 1720 г.
 Старият чинар (Стара Загора)